Ariarate IV Eusébio (), rei da Capadócia .

Família 
A Capadócia era uma satrapia de sua família desde Anafas, um dos sete persas. Porém, várias gerações depois, Ariarate I foi derrotado por Pérdicas, e seu filho Ariarate II se retirou para a Armênia, voltando após a morte de Pérdicas e Eumenes de Cardia. Ariarate II foi sucedido por seu filho Ariâmenes, e este por seu filho Ariarate III. Ariâmenes fez uma aliança com Antíoco II Teos, casando Ariarate III com Estratonice, filha de Antíoco.

Reinado 
Ariarate IV herdou o trono da Capadócia de seu pai Ariarate III quando era uma criança, e se casou com Antióquida, filha de Antíoco III Magno.

Embora seu pai houvesse proclamado a independência da Capadócia, em relação aos selêucidas, Ariarate reaproximou-se deles, casando-se com Antióquida, filha de Antíoco III, em , e apoiando o sogro em sua guerra contra Roma.

Antióquida não tinha escrúpulos, e, vendo que não tinha filhos com o rei, arrumou dois supostos filhos, Ariarate e Orofernes, apresentando-os como se fossem filhos do casal. Mais tarde, porém, Antióquida deixou de ser estéril e teve duas filhas e um filho (chamado de Mitrídates, o futuro rei Ariarate V). Ela contou a verdade sobre Ariarate e Orofernes para o rei e, para evitar problemas com a sucessão, estes foram enviados, respectivamente, a Roma e à Jônia.

Após a derrota na batalha de Magnésia, para escapar às pesadas indenizações estabelecidas pela paz de Apameia, aliou-se  a Eumenes II, rei do Pérgamo e amigo dos romanos, dando-lhe sua filha, Estratonice, em casamento. Suas multas foram reduzidas à metade e, a partir de então, ele colaborou com a política de Roma no Oriente helenístico.

Foi sucedido por seu filho Ariarate V.

Bibliografia 
 

Reis da Capadócia
Mortos em 163 a.C.